Hegyi Barnabás (1914–1966) operatőr
 Hegyi Barnabás (1980) operaénekes
 Hegyi Barnabás (1993) ökölvívó